Air Pinang (Tapak Tuan) een plaats in het regentschap Aceh Selatan van de provincie Atjeh, Indonesië.
Air Pinang (Simeulue Timur) een plaats in het regentschap Simeulue van de provincie Atjeh, Indonesië.